Molekulska formula C18H20N2O3 se može odnositi na:

 NBOH-2C-CN
 ZK-93426